

Фамилия 

Мáйман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Майман, Роберт Александрович (1903—1988) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Майман, Теодор (1927—2007) — американский физик.

Род 
 Майман (сеок) — алтайский род.

См. также